Johann von Osterhausen ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg von Osterhausen († 1627), deutscher Rittergutsbesitzer und Hofmarschall
 Johann Siegmund von Osterhausen (1613–1679), deutscher Rittergutsbesitzer, Dompropst und Richter